La finale de la Coupe UEFA 1987-1988 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et  , respectivement à l'Estadi de Sarrià de Barcelone, en Espagne, et à l'Ulrich-Haberland-Stadion de Leverkusen, en Allemagne de l'Ouest.

Elle oppose l'équipe espagnole de le RCD Español aux Allemands du Bayer Leverkusen. Au terme des deux rencontres, les Leverkusenois l'emportent aux tirs au but (3-2) après un résultat final de 3 buts partout (0-3 à l'aller, 3-0 au retour), ce qui constitue leur premier sacre dans la compétition ainsi que leur premier titre européen.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1987-1988
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1987-1988

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1987-1988

Notes et références 

1987-1988
Football en 1988
Sport en mai 1988
Football en Allemagne en 1988
Compétition de football à Barcelone
RCD Espanyol (football)
Face-à-face du Bayer Leverkusen